«Bon Appétit» — другий сингл п'ятого студійного альбому американської поп-співачки Кеті Перрі — «Witness». В США сингл вийшов 28 квітня 2017. Пісня написана Кеті Перрі, Quavious Marshall, Kirsnick Ball, Kiari Cephus, Максом Мартіном, Shellback, Oscar Holter та Ferras Alqaisi; спродюсована Максом Мартіном, Shellback та Oscar Holter. Музичне відео зрежисоване Dent De Cuir; прем'єра музичного відео відбулась у травні 2017.

Музичне відео 
12 травня 2017 відбулася прем'єра відеокліпу. Відеокліп зрежисовано Дентом Де Кюіром (Dent De Cuir).

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Сингли 2017
Пісні 2017
Пісні Кеті Перрі
Сингли Capitol Records
Пісні, написані Кеті Перрі
Пісні, написані Максом Мартіном
Англомовні пісні
Денс-поп-пісні